Az  a szöuli metró elővárosi vonala volt, melyet a Korail üzemeltetett. A vonal Szöult kötötte össze nal. 2020 szeptember 12-én a vonalat összevonták a -vonallal, létrehozva a  vonalat.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró
1435 mm-es nyomtáv